Martin Zajicek (né le  à Bojnice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue en position de défenseur. Il joue actuellement pour les Phénix de Reims en Division 1, le second échelon du hockey français.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || MŠHK Prievidza || 1.liga 
|| 12|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
| 1999-2000 || MŠHK Prievidza || 1.liga || 39|| 1|| 2|| 3|| 43|| || || || ||
|-
| 2000-2001 || HC Dukla Senica || 1.liga || 39|| 1|| 5|| 6|| 55|| || || || ||
|-
| 2002-2003 || MŠHK Prievidza || 1.liga || 40|| 1|| 7|| 8|| 70|| || || || ||
|-
| 2003-2004 || Vipers de Montpellier || Division 2 || 22|| 5|| 12|| 17|| 52|| || || || ||
|-
| rowspan='4'| 2004-2005 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus 
|| 11|| 0|| 2|| 2|| 12|| || || || ||
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 8|| 0|| 2|| 2|| 18|| || || || ||
|-
| Örebro HK || Division 1 
|| -|| 0|| 2|| 2|| -|| 7|| 2|| 4|| 6|| 22
|-
| MŠHK Prievidza || 1.liga || 11|| 1|| 1|| 2|| 24|| || || || ||
|-
| 2005-2006 || Sportovní klub Kadaň || 1. liga 
|| 28 || 0 || 3 || 3 || 18 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Phénix de Reims || Division 2 
|| 22 || 3 || 13 || 16 || 60 || 2 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| rowspan='2'|2007-2008 || MŠHK Prievidza || 1.liga || 30 || 4 || 9 || 13 || 75 || || || || || 
|-
| HC 07 Prešov || 1.liga || 7 || 0 || 3 || 3 || 31 || 14 || 0 || 2 || 2 || 10 
|-
| 2008-2009 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 7 || 0 || 3 || 2 || 48 || || || || || 
|-
| 2014-2015 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 22 || 1 || 2 || 3 || 57 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4

Références 

Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du Montpellier Vipers
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Örebro HK
Joueur du Reims Champagne hockey
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en juin 1981
Naissance à Bojnice
Naissance en Tchécoslovaquie